Открытый чемпионат Германии 2004 — ежегодный профессиональный теннисный турнир 1-й категории для женщин.

Соревнование традиционно проводились на открытых грунтовых кортах в Берлине, Германия.

Соревнования прошли с 3 по 9 мая.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жюстин Энен
 в парном разряде —  Вирхиния Руано Паскуаль и  Паола Суарес

Соревнования

Одиночный турнир 

 Амели Моресмо на отказе обыграла  Винус Уильямс.
 Моресмо выигрывает 1й в году турнир и 11й за карьеру.

Парный турнир 

 Надежда Петрова /  Меганн Шонесси обыграли  Жанетт Гусарову /  Кончиту Мартинес со счётом 6-2, 2-6, 6-1.
 Петрова выигрывает свой 3й титул в году и 7й за карьеру.
 Шонесси выигрывает свой 4й титул в году и 8й за карьеру.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин
 WTA Тур 2004
 WTA 1-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив сеток турниров WTA

Германия
Теннис
Май 2004 года
2004